Italia
 Museo d'arte contemporanea di Alcamo
 Galleria d'arte contemporanea Osvaldo Licini di Ascoli Piceno
 Galleria d'arte contemporanea di Assisi (PG)
 Museo d'arte contemporanea Sannio di Benevento
 Galleria d'arte moderna e contemporanea di Bergamo
 Raccolta di arte contemporanea Alberto della Ragione di Firenze
 Museo d'arte contemporanea di Fonte Nuova (RM)
 Museo d'arte contemporanea Villa Croce di Genova
 Museo sperimentale d'arte contemporanea (MUSPAC) dell'Aquila
 Centro d'arte moderna e contemporanea (CAMEC) della Spezia
 Museo d'arte contemporanea di Lissone (MB)
 Museo della scultura contemporanea (MUSMA) di Matera
 MdAO - Museo d'arte di Avellino
 Vari musei di Milano:
 Museo del Novecento
 Padiglione d'arte contemporanea
 Museo di arte contemporanea e del Novecento di Monsummano Terme (PT)
 Museo d'arte contemporanea Donnaregina (MADRE) di Napoli
 Museo d'arte contemporanea della Sicilia di Palermo
 Museo d'arte contemporanea di Gibellina 
 Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato
 Museo d'arte contemporanea del castello di Rivoli di Rivoli (TO)
 Museo d'arte contemporanea (Maria Lai) di Ulassai 
 Musei di Roma:
 Galleria comunale d'arte moderna e contemporanea
 Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea (GNAM)
 Museo d'arte contemporanea (MACRO)
 Museo nazionale delle arti del XXI secolo (MAXXI)

 Europa
Museum of Contemporary Art, Zagreb, Croazia
Castello di Montsoreau-Museo di Arte Contemporanea, Francia
Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne, Val-de-Marne, Francia
State Museum of Contemporary Arts, Thessaloniki, Grecia
National Museum of Contemporary Art (Romania), Bucharest, Romania
Barcelona Museum of Contemporary Art, Barcelona, Spagna
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, León, Spagna
Museum of Contemporary Art, Madrid, Spagna
Centro d'Arte Contemporanea (CAC) di Malaga, Spagna
Museo d'arte contemporanea di Basilea, Svizzera
Museum of Contemporary Art, Belgrade, Serbia
 iS.CaM. Istanbul Contemporary Art Museum Istanbul, Turchia

 America del Nord
Montreal Museum of Contemporary Art, Montreal, Canada
Museum of Contemporary Canadian Art, Toronto, Canada
Scottsdale Museum of Contemporary Art, Scottsdale, Arizona, USA
Museum of Contemporary Art, Tucson, Arizona, USA
Museum of Contemporary Art, Los Angeles, California, USA
Museum of Contemporary Art San Diego, California, USA
Museum of Contemporary Art Denver, Colorado, USA
Museum of Contemporary Art Jacksonville, Florida, USA
Museum of Contemporary Art (North Miami), Florida, USA
Atlanta Contemporary Art Center, Atlanta, Georgia, USA
Museum of Contemporary Art of Georgia, Atlanta, Georgia, USA
The Contemporary Museum, Honolulu, Honolulu, Hawaii, USA
Museum of Contemporary Art, Chicago, Illinois, USA
Indianapolis Museum of Contemporary Art, Indianapolis, Indiana, USA
Nerman Museum of Contemporary Art, Overland Park, Kansas, USA
Massachusetts Museum of Contemporary Art, North Adams, Massachusetts, USA
Museum of Contemporary Art Detroit, Michigan, USA
Kemper Museum of Contemporary Art, Kansas City, Missouri, USA
Contemporary Art Museum St. Louis St. Louis, Missouri, USA
New Museum of Contemporary Art, New York, New York, USA
Contemporary Art Museum, Raleigh, North Carolina, USA
Museum of Contemporary Art Cleveland, Ohio, USA
Puerto Rico Museum of Contemporary Art, San Juan, Puerto Rico, USA
Contemporary Arts Museum Houston, Houston, Texas, USA
Utah Museum of Contemporary Art, Salt Lake City, Utah, USA
Madison Museum of Contemporary Art, Madison, Wisconsin, USA

 America Latina
Museum of Contemporary Art of Rosario, Argentina
Museum of Contemporary Art of the University of São Paulo, San Paolo, Brasile
Niterói Contemporary Art Museum, Niterói, Brasile
Museo de Arte Contemporáneo (Santiago, Cile)
Museo de Arte Contemporaneo, Valdivia, Cile
Aguascalientes Museum of Contemporary Art, Aguascalientes, Messico
Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Monterrey, Messico

 Asia
 Museum of Contemporary Art, Asia, Hong Kong
 Museo di arte contemporanea di Tehran, Iran
 MoCA Taipei, Taiwan
 Museum of Contemporary Art Tokyo, Giappone
 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, Giappone
 Museum of Contemporary Art Shanghai, Cina
 Museo nazionale di arte contemporanea, Seoul, Sud Corea

 Oceania
 Museum of Contemporary Art, Sydney, Australia

Pagine correlate 
 Museo d'arte moderna e contemporanea